

Patronyme 

 Nicolas Amelot de La Houssaye (1634-1706) historien et traducteur français ;
 Pierre Lahoussaye (1735-1818), violoniste, compositeur et chef d'orchestre français ;
 Armand Lebrun de La Houssaye (1768-1856), général français  ;
 Arsène Houssaye (1815-1896), écrivain français, fondateur de l'Artiste ;
 Sidonie de La Houssaye, (1820-1894) romancière francophone louisianaise ;
 Édouard Houssaye (1829-1905), frère d'Arsène Houssaye ;
 Henry Houssaye (1848-1911), fils d’Arsène, historien et académicien français ;
 Henry Houssaye (1912-1970), romancier français ;
 Jean-Luc Houssaye, céiste français ;
 Cédric Houssaye (1979-), athlète français.

Toponyme 

 La Houssaye, commune française de l’Eure ;
 La Houssaye-Béranger, commune française de la Seine-Maritime ;
 La Houssaye-en-Brie, commune française de Seine-et-Marne ;
 Cap la Houssaye, cap de l'ile de La Réunion ;
 Château de La Houssaye-en-Brie, château français en Seine-et-Marne ;
 Château de la Houssaye, château français dans l’Yonne ;
 Château de la Houssaye, château français des Côtes-d'Armor.

Patronyme normand